Игры в Группе В на чемпионате мира 2010 года проходят с 12 по 22 июня 2010 года. Группа состоит из команд Аргентины, Нигерии, Республики Кореи и Греции. В 1994 году на ЧМ была подобная ситуация: в одной группе были сборные Аргентины, Нигерии и Греции, но вместе с командой Болгарии. Тогда в плей-офф вышли Нигерия, Болгария и Аргентина, выигравшие по 2 матча.

В последнем рейтинге сборных ФИФА Аргентина была на 7-м месте, Греция — на 13-м, Нигерия — на 21-м и Республика Корея — на 47-м месте.
В данной группе Аргентина является самой титулованной: 2 раза выигрывала чемпионат (в 1978 и 1986) и 2 раза занимала 2-е место (в 1930 и 1990). Сборная Нигерии выигрывала Летние Олимпийские игры 1996.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграет с командой, занявшей 2-е место в группе A, а команда, занявшая 2-е место, сыграет с победителем группы A.

Время указано местное (UTC+2)

Республика Корея — Греция

Аргентина — Нигерия

Аргентина — Республика Корея

Греция — Нигерия

Греция — Аргентина

Нигерия — Республика Корея

Примечания

Ссылки 

Г